Цю́рих 2014 () — шахматный турнир, прошедший в Цюрихе с 29 января по 4 февраля 2014 года, первый в истории турнир 23 категории (средний рейтинг 2801 пункт Эло). В нём приняли участие 6 гроссмейстеров. Стоит отметить, что это первое выступление в ранге чемпиона мира Магнуса Карлсена, который и выиграл турнир.

Правила 
В день открытия игрался блиц (пять раундов) для ранжирования игроков по номерам.

Основной турнир проходил в два круга, первый состоял из пяти раундов по классическим шахматам (за победу 2 очка, за ничью — 1, контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход), второй — из пяти раундов в быстрые шахматы (рапид) (за победу 1 очко, за ничью — ½).

Игровые дни: 30 января — 3 февраля.

Участники

Движение по турам

Итоги

Блиц 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
!No!! Шахматист !! Рейтинг Эло в блиц !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Очков !! Баллов
|- align=center
| 1 || align=left |  || 2837 || X || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 3 || 7.25
|- align=center
| 2 || align=left |  || 2863 || ½ || X || 0 || ½ || 1 || 1 || 3 || 6.75
|- align=center
| 3 || align=left |  || 2879 || 0 || 1 || X || 1 || ½ || 0 || 2½ || 6.75
|- align=center
| 4 || align=left |  || 2697 || 1 || ½ || 0 || X || 0 || 1 || 2½ || 6
|- align=center
| 5 || align=left |  || 2827 || 0 || 0 || ½ || 1 || X || 1 || 2½ || 5.25
|- align=center
| 6 || align=left |  || 2719 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || X || 1½ || 4
|}

Классический контроль 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
!No!! Шахматист !! Место в рейтинг-листе !! Рейтинг Эло !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Очков
|- align=center
| 1 || align=left |  || 1 || 2872 || X || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 8
|- align=center
| 2 || align=left |  || 2 || 2812 || ½ || X || 0 || 1 || 1 || ½ || 6
|- align=center
| 3 || align=left |  || 6 || 2782 || 0 || 1 || X || ½ || ½ || ½ || 5
|- align=center
| 4 || align=left |  || 3 || 2789 || 0 || 0 || ½ || X || 1 || ½ || 4
|- align=center
| 5 || align=left |  || 9 || 2773 || ½ || 0 || ½ || 0 || X || 1 || 4
|- align=center
| 6 || align=left |  || 8 || 2777 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || X || 3
|}

Рапид 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
!No!! Шахматист !! Рейтинг Эло в рапиде !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! Очков
|- align=center
| 1 || align=left |  || 2812 || X || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 4
|- align=center
| 2 || align=left |  || 2826 || 0 || X || 1 || ½ || 1 || 1 || 3½
|- align=center
| 3 || align=left |  || 2770 || ½ || 0 || X || 1 || ½ || 1 || 3
|- align=center
| 4 || align=left |  || 2845 || 0 || ½ || 0 || X || 1 || ½ || 2
|- align=center
| 5 || align=left |  || 2735 || ½ || 0 || ½ || 0 || X || ½ || 1½
|-
| 6 || align=left |  || 2800 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || X || 1
|}

Общие итоговые результаты 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
!No!! Шахматист !! Очков
|- align=center
| 1 || align=left |  || 10
|- align=center
| 2 || align=left |  ||  9
|- align=center
| 3 || align=left |  || 9
|- align=center
| 4 || align=left |  || 7½
|- align=center
| 5 || align=left |  || 5
|- align=center
| 6 || align=left |  || 4½
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Шахматные турниры в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
2014 год в шахматах
Январь 2014 года
Февраль 2014 года
Спорт в Швейцарии в 2014 году